Gabcke ist der Name von

 Harry Gabcke (1927–1988), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Otto Gabcke (1882–1942), deutscher Offizier, Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg